Klub Sportowy Warszawianka – società polisportiva polacca
 Klub Sportowy Warszawianka – sezione calcistica della polisportiva polacca
 Klub Sportowy Warszawianka – sezione di pallamano maschile della polisportiva polacca